Selenopolje () ist ein russischer Ortsname:
 Selenopolje (Kaliningrad, Gurjewsk, Lugowoje) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Borchersdorf, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Selenopolje (Kaliningrad, Gurjewsk, Marschalskoje) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Krumteich, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)